Aventure birmane est la cinquante-huitième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Tillieux. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Personnages

Résumé 
Dès le début de l'expédition se produisent successivement le meurtre du biologiste Jacques Quantier, le sabotage, du seul poste émetteur, la destruction de tout le matériel photo et la disparition mystérieuse du médecin René Dumas. Dans ce groupe de six hommes et une femme à la recherche d'un fabuleux trésor khmer en Haute Birmanie, qui est le traître?

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
  

Album de bande dessinée sorti en 1976
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1975
Bande dessinée se déroulant en Birmanie